Il singolare maschile  del torneo di tennis New South Wales Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Phil Dent che ha battuto in finale Hank Pfister 6-4, 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Guillermo Vilas (semifinali)
 John Alexander (primo turno)
 Victor Amaya (terzo turno)
 Hank Pfister (finale)
 Balázs Taróczy (quarti di finale)
 John Sadri (secondo turno)
 Tim Wilkison (primo turno)
 Peter Feigl (secondo turno)

 Peter McNamara (secondo turno)
 Hank Pfister (quarti di finale)
 Bernie Mitton (primo turno)
 Peter Rennert (primo turno)
 Geoff Masters (terzo turno)
 Phil Dent (Campione)
 Ross Case (terzo turno)
 Russell Simpson (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

New South Wales Open 1979